Bucceroni ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Bucceroni (1927–2008), US-amerikanischer Boxer
 Gennaro Bucceroni (1841–1918), italienischer Jesuit und Hochschullehrer für Moraltheologie